Châtelus (Alier), un municipi francès, situat al departament de l'Alier i a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps.
 Châtelus (Isèra), un municipi francès, situat al departament de la Isèra i a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps.
 Châtelus (Loira), un municipi francès, situat al departament del Loira i a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps.
 Châtelus-le-Marcheix, un municipi francès, situat al departament de la Cruesa i a la regió de Nova Aquitània
 Châtelus-Malvaleix, un municipi francès, situat al departament de la Cruesa i a la regió de Nova Aquitània.